Assedio di Alessandria d'Egitto (48 a.C.), tra il settembre del 48 a.C. ed il gennaio 47 a.C., da parte delle truppe di Tolomeo XIII ai danni di Gaio Giulio Cesare, poco dopo la battaglia di Farsalo e la morte di Gneo Pompeo Magno;
 Assedio di Alessandria d'Egitto (30 a.C.), da parte di Ottaviano ai danni di Marco Antonio e Cleopatra VII, al termine della guerra civile romana
 Assedio di Alessandria d'Egitto (297), da parte di Diocleziano contro le truppe dell'usurpatore, Domizio Domiziano
 Assedio di Alessandria d'Egitto (619), nel corso della guerra romano-persiana del 602-628, che vide le forze imperiali bizantine assediate, soccombere sotto gli attacchi delle forze imperiali persiana
 Assedio di Alessandria d'Egitto (1801), che vide le restanti forze del corpo di spedizione francese in Egitto, al comando del generale Jacques François Menou, che si erano rifugiate in Alessandria dopo la sconfitta di Canopo, soccombere dinanzi alle preponderanti forze anglo-turche